Lalla – nome proprio di persona italiano femminile
Lalla – nome ed epiteto in uso nel Maghreb
Lalla (720-790 ca. ) – matematico indiano
Lalla (1350-1400 ca.) – poetessa e mistica indiana

Pagine correlate
Lala
Lallo
Lalli

Altri progetti